E-A-T (Abkürzung für Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness im Englischen; deutsch Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit) ist ein Konzept des Suchmaschinen-Anbieters Google, um die Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. Bei E-A-T werden verschiedene Faktoren berücksichtigt um die Glaubwürdigkeit einer Quelle zu bewerten. Das erste Mal wurde E-A-T in den Google Quality Rater Guidelines vorgestellt.

Geschichte 
E-A-T wurde erstmalig 2014 von Google in der Version 5.0 der Quality Rater Guidelines vorgestellt und fand seitdem immer wieder in verschiedenen Aussagen und Publikationen seitens Google Erwähnung. Seit 2018 ist laut Google E-A-T ein fester Bestandteil der Core Updates.

Bedeutung 
Laut Google ist E-A-T seit 2018 im Fokus der Core Updates Auch für Google Discover und Google News hat E-A-T einen wichtigen Einfluss auf die Listung in den Ergebnissen bei Google Discover., E-A-T ist nicht als Rankingfaktor in Form eines einzelnen Scorings zu verstehen, sondern eher als Ansammlung verschiedener Signale, die ein Konzept für Qualität ergeben. Besonders für sogenannte Your Money Your Life (kurz YMYL) Themen spielt E-A-T eine wichtige Rolle für das Ranking. Zu den YMYL gehören Themen wie

 Nachrichten und aktuelle Ereignisse
 Regierung und Recht
 Finanzen
 Einkaufen
 Gesundheit und Sicherheit
 Personengruppen
 Wirtschaft
Diese Gebiete behandeln sensible Themen, bei denen die seriöse Berichterstattung besonders wichtig ist.

Funktionsweise 
Zur genauen Funktionsweise und den Kriterien, die E-A-T beeinflussen, gibt es seitens Google nur wenige Informationen. Laut den Informationen aus Quality Rater Guidelines sollen die Such-Evaluatoren auf verschiedene Kriterien auf der Website (Onpage) und außerhalb der Website (Offpage) achten, um nach E-A-T zu bewerten. Über diese Bewertungskriterien und das Feedback der Evaluatoren versucht die Suchmaschine Muster zu erkennen, diese algorithmisch zu erfassen und in das Ranking der Suchergebnisse einzubeziehen. Im Google Whitepaper "How Google fights disinformation" findet man Hinweise, dass der PageRank ein Kriterium für E-A-T sein kann. Neben dem automatischen Mechanismus des E-A-T gibt es auch die sogenannten Google Quality Rater, menschliche Bewerter, die eine Webseite auf ihre Vertrauenswürdigkeit prüfen. Diese unterstützen das E-A-T Konzept.

Weblinks 
 Whitepaper "How Google fights disinformation"
 E-A-T einfach erklärt
 What is E-A-T?
 14 ways Google may evaluate E-A-T

Einzelnachweise 

Suchmaschine
Suchmaschinenoptimierung